Назови меня своим именем (роман) — роман Андре Асимана.
 Назови меня своим именем (фильм) — художественный фильм по одноимённому роману Андре Асимана.